Якобіан — визна́чник матриці Якобі.

При заміні змінних  Якобіан визначається як
 

Якобіан використовується при зміні змінних при інтегруванні:
 .

Крім позначення літерою J використовується також позначення
 .

Якобіан має ряд властивостей, подібних до властивостей похідної. Зокрема
 .

 .

Приклад 
У сферичній системі координат
 
 
 
Якобіан дорівнює
 

Тому

Див. також 
 Список об'єктів, названих на честь Карла Якобі

Джерела
 Herbert Federer: Geometric measure theory. 1. Auflage. Springer, Berlin 1996, ISBN 3-540-60656-4 (englisch). (Für die Definition)
Wolfgang Nolting: Klassische Mechanik. In: Grundkurs theoretische Physik. 8. Auflage. Band 1. Springer, Berlin 2006, ISBN 978-3-540-34832-0. 
 W. Tian, W. Gao, D. Zhang et. (2014) A general approach for error modeling of machine tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 79, 17–23. (застосування якобіана для багатокоординатної обробки об'єктів)

Математичний аналіз